Kavani est un nom de lieu notamment porté par :
 Kavani, village de l'île d'Anjouan aux Comores ;
 Kavani, quartier de Mamoudzou à Mayotte.

Homonymie de toponyme